|-
| 130501 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130502 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130503 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130504 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130505 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130506 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130507 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130508 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130509 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130510 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130511 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130512 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130513 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130514 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130515 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130516 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130517 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130518 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130519 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130520 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130521 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130522 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130523 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130524 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130525 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130526 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130527 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130528 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130529 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130530 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130531 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130532 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130533 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130534 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130535 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130536 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130537 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130538 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130539 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130540 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130541 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130542 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130543 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130544 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130545 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130546 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130547 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130548 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130549 - || 2000 RT || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130550 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130551 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130552 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130553 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130554 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130555 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130556 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130557 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130558 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130559 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130560 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130561 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130562 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130563 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130564 - ||  || 5 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 130565 - ||  || 5 septembrie 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 130566 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130567 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130568 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130569 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130570 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130571 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130572 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130573 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130574 - ||  || 8 septembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 130575 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130576 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130577 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130578 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130579 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130580 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130581 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130582 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130583 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130584 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130585 - ||  || 9 septembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 130586 - ||  || 9 septembrie 2000 || Farpoint || 
|-
| 130587 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130588 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130589 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130590 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130591 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130592 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130593 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130594 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130595 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130596 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130597 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130598 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130599 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130600 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-